Tighten Up - песня американской блюз-рок-группы The Black Keys с их альбома Brothers. Была выпущена 23 апреля 2010 года. Первая песня группы, вошедшая в чарт Billboard Hot 100. Единственная песня альбома, которую продюсировал Danger Mouse. На обратной стороне сингла помещена песня "Howlin' for You". Обложка сингла выдержана в стиле обложки альбома Brothers.

Содержание сингла
Все песни записаны группой The Black Keys.
"Tighten Up" – 3:30
"Howlin' for You" – 3:11

Участники записи 
 Дэн Ауэрбах — вокал, гитара
 Патрик Карни — ударные, перкуссия

Позиции в чартах

Использование песни
Песня входит в саундтрек к играм FIFA 11, Rocksmith и Guitar Hero Live, а также ко многим фильмам, например, "Я - четвертый" и "Очень плохая училка".

Фигурирует в рекламных роликах Subaru и Molson Brewery.

Примечания

Ссылки 
 http://www.theblackkeys.com Официальный сайт The Black Keys

Синглы The Black Keys
Синглы 2010 года
Синглы, возглавлявшие хит-парад Billboard Rock Songs